Григорий Андреевич Рудницкий (, род. 1 апреля 1936 года, с. Новокиевка, Каланчакский район, Херсонская область) — крымский литературовед, краевед, спортивный журналист, шашечный композитор, энциклопедист. Выдающийся пропагандист шашечного искусства. Крупный специалист в творчестве и жизни Тараса Шевченко. Мастер спорта СССР по шашечной композиции. Чемпион Украины по шашечной композиции (1986, 2010). Член -корреспондент Академии шахматного и шашечного искусств (Санкт-Петербург).

Владеет украинским, русским, белорусским, польским языками.
 
Проживает в городе Симферополь.

Биография 
В Крыму с 1958 года. В 1963 году с отличием окончил историко-философский факультет Крымского педагогического института им. М. В. Фрунзе. С 1964 по 2003 работал в редакциях крымских газет. В 1965—1993 годах корреспондент спортивного отдела газет «Крымская правда». Осенью 1965 года организовал первый в крымской периодике конкурс на лучшее решение шашечных композиций. В нём принимали участие и маститые — мастера спорта СССР Николай Пустынников (Тихвин, РСФСР), Леониид Витошкин (Гомель, Белорусская ССР), без пяти минут мастер Б. Волков (Волгоград) и начинающие решатели. Среди них — восьмиклассник шестой симферопольской школы Семен Беренштейн. Для будущего гроссмейстера по композиции данный конкурс стал первым.

В СМИ регулярнно выступал с краеведческими заметками, со статьями по спортивной тематике. Редактор отдела газеты «Кримська світлиця», шеф-редактор газеты «КримСПОРТ». Автор статей в энциклопедии Енциклопедія Сучасної України. Автор и соавтор нескольких изданий.

На краеведческие и культурологические темы пишет с 1990 года, его статьи публиковались в Австрии, Бразилии, Канаде, Нидерландах, ФРГ, США.

Григорий Рудницкий не забывает свою малую родину — Каланчакский район. В районной газете «Слава праці» публикует историко-краеведческие статьи, активно сотрудничает с Каланчакской центральной районной библиотекой и дарит ей свои книги. Свои книги знаменитый журналист передаёт и в крымские библиотеки — в Крымское республиканское учреждение «Крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского»

Награды 
Лауреат Всеукраинских премий: Яра Славутича за краеведческое исследование «Земля степних пирамид» и Фонда Т. Г. Шевченко «В своем доме своя и правда, и сила, и воля» — за публикации шевченковской тематики.

Библиография 

 Тарас Шевченко і Крим. Енциклопедичний довідник. / Упорядник: Г. А. Рудницький. — Сімферополь, 2001. — 288 с. ISBN 5-7780-0828-7
 Рудницький Г. На початках кримськотатарської Шевченкіани // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори): Літературно-науковий збірник. Випуск 8. — К.-Херсон: Просвіта, 2012. — С. 42-48.
 Рудницький, Григорій Андрійович. Земля степових пірамід. Просвіта, 2011. ISBN 978-966-2133-72-1
 Рудницький Г. А. Земля степових пірамід : дослідження, нариси / Г. А. Рудницький. — Сімферополь : Кримнавчпеддержвидав, 2012.
 Рудницкий, Григорий Андреевич (Мастер спорта по шашечной композиции). Четыре знакомства с шашками / Г. А. Рудницкий. — Черкассы, 2009. — 76 с.: ил. 100 экз.
 Рудницький, Григорій Андрійович. Заснування сіл і міст лівобережної Херсонщини [Текст] : [дослідження, нариси] / Григорій Рудницький. — Сімферополь : Кримнавчпеддержвидав, 2014. — 245 с. : карти. — 100 экз. — ISBN 978-966-354-588-2
 Шашки — первая любовь / Александр Парфентьевич Малюта, Анатолий Григорьевич Баланюк, Григорий Андреевич Рудницкий; Под ред. И. Г. Науменко.- Черкассы : Б.и., 2013.- 307 с.- (Одесская школа шашечной композиции) 100 экз. — На рус. яз.

Статьи в украинской энциклопедии:

 www.esu.com.ua/search_articles.php?id=37053 БОРЕ́ЙКО Микола Павлович (13. 06. 1936, с. Мала Тернівка Крижопіл. р-ну Вінн. обл.) — шашкіст.
 www.esu.com.ua/search_articles.php?id=145 КО́ТОВ Михайло Іванович (12. 01. 1946, с. Вишнопіль Старокостянтинів. р-ну Кам’янець-Поділ., нині Хмельн. обл.) — шашкіст, тренер. М. сп. (1982).
 www.esu.com.ua/search_articles.php?id=7442 КО́ГАН Марат Михайлович (30. 03. 1924, Полтава — 05. 06. 1990, Київ) — шашкіст, тренер.
 www.esu.com.ua/search_articles.php?id=1061

Литература 

 К 80-летнему юбилею Г. А.РУДНИЦКОГО// Сайт Миленко Лепшича
 краткая биография

Примечания

Ссылки 
 Тарас Шевченко і Крим. Енциклопедичний довідник. на сайте Інститута української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.
 статьи на сайте издательства Просвіта.
 Григорий Рудницкий. Шашечный букварь.

Мастера спорта СССР по шашкам
Шашечные композиторы СССР
Журналисты Украины
Полиглоты
Шашисты СССР
Шашисты Украины
Персоналии:Симферополь
Главные редакторы «Крымской светлицы»